Setge de Fraga (1093)
 Setge de Fraga (1122)
 Setge de Fraga (1133-1134)
 Setge de Fraga (1149)